Sambuca – Liquore a base di anice.
Sambuca – Strumento musicale medievale.
Sambuca – Antica macchina da guerra.
Sambuca di Sicilia – comune italiano in provincia di Agrigento, Sicilia.
Sambuca Pistoiese – comune italiano in provincia di Pistoia, Toscana.
Sambuca Val di Pesa – frazione del comune di Tavarnelle Val di Pesa
Passo della Sambuca – valico dell'Appennino tosco-romagnolo.